Aleksandr Kazancev – compositore di scacchi e scrittore di fantascienza russo
 Danil Kazancev – calciatore russo, centrocampista
 Nikolaj Kazancev – studioso di diritto sovietico
 Vladimir Kazancev – siepista sovietico